San Marino može označavati:
 San Marino, država na Apeninskom poluotoku
 San Marino (grad), glavni grad republike San Martino
 San Marino (otok), otočić kod Novog Vinodolskog